Scoop (álbum) - uma coletânea lançada por Pete Townshend em 1983
Scoop (filme) - de Woody Allen
Scoop script - um script baseado no mIRC
Ou ainda:
The Scoop

Desambiguação